Orzechów puede hacer referencia a:

 Orzechów, condado de Pabianice en el voivodato de Łódź (Polonia central).
 Orzechów, condado de Radomsko en el voivodato de Łódź (Polonia central).
 Orzechów, Voivodato de Subcarpacia (sureste de Polonia).
 Orzechów, Voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Orzechów, Voivodato de Pomerania Occidental (noroeste de Polonia).

Enlaces externos